Der Kanton Luz-Saint-Sauveur ist ein ehemaliger, bis 2015 bestehender französischer Wahlkreis im Arrondissement Argelès-Gazost, im Département Hautes-Pyrénées und in der Region Midi-Pyrénées; sein Hauptort war Luz-Saint-Sauveur. Vertreter im Generalrat des Départements war ab 2001 Jacques Béhague.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 17 Gemeinden:

Luzsaintsauveur
Aufgelöst 2015